Baksan kanhave flere betydninger:

 Baksan (by), er en by i den russiske republik Kabardino-Balkaria.
 Baksan (flod), er en flod i samme område.